Крюковцы — название населённых пунктов:

Россия 
 Крюковцы — деревня в Мурашинском районе Кировской области.
 Крюковцы — деревня в Новоторъяльском районе Республики Марий Эл.